

Llocs

Estats Units

Arizona 
 Agua Caliente, Arizona
 Agua Caliente Mountains, una petita serralada al sud-oest d'Arizona
 Agua Caliente Regional Park, a Tucson, Arizona

Califòrnia 
 Agua Caliente, antic nom de Palm Springs, Califòrnia
 Aeroport d'Agua Caliente, al comtat de San Diego
 Parc del comtat d'Agua Caliente, comtat de San Diego
 Reserva índia Agua Caliente, comtat de Riverside
 Caliente, Califòrnia, comtat de Kern, abans Agua Caliente
 Fetters Hot Springs-Agua Caliente, Califòrnia
 Rancho Agua Caliente (Higuera), una concessió de terres mexicana al comtat d'Alameda
 Rancho Agua Caliente (Pina), una concessió de terres mexicana al comtat de Sonoma
 Tassajara Hot Springs, també registrada en reclamacions mineres com Agua Caliente, al comtat de Monterey

Mèxic 
 Aguascalientes, un estat de Mèxic
 Municipi d'Aguascalientes, municipi de l'estat
 Ciutat d'Aguascalientes, capital de l'estat i seu municipal del municipi
 Territori d'Aguascalientes, un territori federal (1835–1857), que es va convertir en l'estat
 Agua Caliente, Tijuana, Mèxic

Centreamèrica 
 Agua Caliente, El Salvador
 San Antonio Aguas Calientes, Guatemala

Sud Amèrica 
 Aguas Calientes, una caldera a Argentina
 Aguas Calientes, Jujuy, un poble de l'Argentina
 Aguas Calientes (volcà), un volcà de Xile
 Aguas Calientes, Perú, prop de Machu Picchu
 Aguas Calientes, Veneçuela (desambiguació), dos rius

Esports 
 Agua Caliente Clippers, un equip de bàsquet professional nord-americà a Ontario, Califòrnia
 Agua Caliente Open, un torneig de golf desaparegut jugat a Tijuana, Mèxic
 Agua Caliente Racetrack, una plaça de toros i una pista de curses de pura sang a Tijuana, Baixa Califòrnia, Mèxic
 Agua Caliente Handicap, una cursa de cavalls de pura sang desapareguda
 New Arena, Agua Caliente, un pavelló esportiu que s'està desenvolupant a Palm Springs, Califòrnia

Altres usos 
 Agua Caliente, Banda d'Indis Cahuilla , una tribu nativa americana de l'estat nord-americà de Califòrnia
 Agua Caliente Casino Resort Spa, Rancho Mirage, Califòrnia, Estats Units
 Agua Caliente Casino-Hotel, Tijuana, Baixa Califòrnia, Mèxic
 Agua Caliente Solar Project, una central d'energia solar al comtat de Yuma, Arizona, EUA

Vegeu també 
 
 
 
Castellà